Ка́ма (, , ) — река в европейской части России, левый и самый крупный приток Волги.

Длина Камы составляет 1805 км (до постройки Куйбышевского водохранилища была 2030 км). Река принимает , площадь водосборного бассейна — более . Уклон реки по состоянию на 1952 год — 0,11 м/км.

Происхождение названия 
Название реки является древним, возможно, финно-угорским по происхождению. Однако, как отмечает А. С. Кривощёкова-Гантман, угорская гипотеза не согласуется с древней историей местного края (эпоха неолита), когда топоним появлялся обычно по признакам «вода, течение, река», а не по признакам «прозрачная, чистая, светлая» ( — ). Также она указывает на несостоятельность удмуртского происхождения названия (в словаре Фасмера —  значит «река, большая река») и считает его вторичным. Удмурты нередко Каму называют Кам-шур ().

По одной из старых гипотез, от названия реки Кама произошёл этноним коми (коми-морт «люди с Камы»). Это также указывает на то, что происхождение гидронима Кама надо искать в древнепермских диалектах.

Есть версия, согласно которой название Кама относится к родственным распространённым в Финляндии и в северных регионах России словам, таким как Кемь, Хем, Кеми, Кюми.

Помимо пермской Камы в разных местах Урала и Сибири (а также в Карелии) есть небольшие реки с таким же названием. Кроме того, во многих местах встречаются похожие гидронимы с одинаковыми согласными звуками (К и М), что указывает на существование далёкого общего корня в значении «река». Этот корень мог стать основой названия пермской Камы, но пока окончательно не установлено, какой народ принёс его на эти берега. По поводу возведения гидронима Кама в бассейнах Конды, Оми, Вагиля к предполагаемому евразийскому географическому термину Кривощёкова-Гантман отмечает, что в таких исследованиях нужно исключить возможность переноса названия уральской Камы выходцами из Прикамья, которые доходили и до Хабаровского края. Например, вместо чуждого языкам ханты и манси названия «Кама» притоки Вагиля и Конды звучали бы так: Камюган, Камеган ( — ), или Камья ( — ).

В науке пока нет единого мнения о происхождении гидронима Кама.

География 

Кама берёт начало в центральной части Верхнекамской возвышенности на высоте 335 м из четырёх ключей у бывшей деревни Карпушата, ныне вошедшей в состав села Кулига, Кезский район Удмуртской Республики. Течёт в основном между возвышенностями Высокого Заволжья по широкой, местами сужающейся долине. В верховьях (от истоков до устья реки Пильвы) русло неустойчиво и извилисто, на пойме старицы.

После впадения реки Вишеры становится многоводной рекой; берега меняются: левый остаётся низменным и носит преимущественно луговой характер, правый почти везде становится возвышенным и местами обрывистым. На этом участке много островов, встречаются мели и перекаты. Ниже впадения реки Белой у Камы высоким становится правый берег и низким левый. В низовьях Кама течёт в широкой (до 15 км) долине, ширина русла — 450—1200 м; разбивается на рукава. Ниже устья Вятки река впадает в Камский залив Куйбышевского водохранилища.

Бассейны Камы и Вычегды связывал в XIX веке Северный Екатерининский канал, расположенный в сквозной долине, в пределах которой протекают реки Северная Кельтма и Южная Кельтма. Через палеодолину в Кельтменской депрессии во время оледенения происходил переток вод (Кельтминский спиллвей) из Вычегды в Каму (из-за того, что Вычегда была запружена ледником). Последний переток воды с севера на юг происходил здесь около 100 тысяч лет назад.

Дискуссионным является вопрос, впадает ли Кама в Волгу или наоборот. Возможно, что до и во время четвертичных эпох оледенения не Волга, а Кама после слияния с Вишерой и Белой впадала в Каспийское море, в то время как верхняя Кама могла иметь сток в Северный Ледовитый океан через Кельтминскую ложбину.

Согласно арабской географической традиции средних веков, нижнее течение Камы — от впадения Белой до слияния с Волгой — было частью «великой реки» под названием Итиль, истоки которой находились в верховьях Белой. В период около XIII века болгары и арабы называли Каму выше впадения Белой Чулманом (или Чулыманом), а ниже — «Чёрным Итилем» (Кара Итиль).

Населённые пункты и переправы на реке 

Самым крупным городом, стоящим на Каме, является центр Пермского края — Пермь. Также расположены (в порядке от истока к устью, с населением свыше 90 тыс. человек) Соликамск, Березники, Сарапул, Набережные Челны, Нижнекамск.

Через Каму проложено 22 переправы, в том числе 11 мостов.

Притоки 
В бассейне Камы , из них 94,5 % составляют мелкие реки длиной менее 10 км. Основные притоки слева — Южная Кельтма, Вишера с Колвой, Чусовая с Сылвой, Белая с Уфой, Ик, Зай, Шешма, Мензеля; справа — Коса, Обва, Вятка, Иж, Тойма, Мёша. Все правые притоки Камы (Коса, Уролка, Кондас, Иньва, Лысьва, Обва) и часть левых (Весляна, Лунья, Леман, Южная Кельтма) — это равнинные реки, текущие с севера. Горные, холодные и стремительные реки берут начало в Уральских горах и впадают в Каму слева (Вишера, Яйва, Косьва, Чусовая и ряд их притоков).

По порядку от устья, в скобках длины рек более 100 км.

 1 км: река Вятка (1314 км)
 9 км: Зай (219 км)
 13 км: Шуранка
 34 км: Брысса
 53 км: Тойма (121 км)
 65 км: Бетьки
 75 км: Челна
 78 км: Шильна
 118 км: Ик (571 км)
 124 км: Иж (237 км)
 177 км: Белая (1430 км)
 204 км: Мёша (204 км)
 227 км: Ветлянка
 232 км: Берёзовка
 240 км: Буй (228 км)
 241 км: Камбарка
 259 км: Шолья
 271 км: Малая Сарапулка
 277 км: Сарапулка
 329 км: Сива (206 км)
 493 км: Тулва (118 км)
 545 км: Очёр
 549 км: Юг
 572 км: Таборка
 576 км: Перемка
 586 км: Нытва
 605 км: Сырка
 620 км: Качка
 624 км: Сюзьва
 631 км: Пальта
 636 км: Малая Ласьва
 638 км: Ласьва
 690 км: Гайва
 693 км: Чусовая (735 км)
 729 км: Полазна
 745 км: Добрянка
 748 км: Тюсь
 776 км: Гаревая
 776 км: Лёнва
 780 км: Обва (247 км)
 787 км: Большой Висим
 792 км: Чёрмоз (121 км)
 799 км: Нижний Лух
 807 км: Косьва (283 км)
 810 км: Иньва (257 км)
 824 км: Емельяниха
 835 км: Пожва
 844 км: Тузим
 846 км: Сыньва
 864 км: Позь
 872 км: Полуденный Кондас (102 км)
 872 км: Кондас
 879 км: Яйва (304 км)
 881 км: Лёнва
 889 км: Зырянка
 891 км: Толыч
 913 км: Лысьва
 919 км: Усолка
 930 км: Боровая
 932 км: Вильва
 937 км: Мошевица
 958 км: Вишера (415 км)
 962 км: Гремячевка
 965 км: Керчевка
 996 км: Уролка (140 км)
 1005 км: Большой Козырь
 1014 км: Чёлва
 1025 км: Сумыч
 1037 км: Вильва
 1056 км: Пильва (214 км)
 1060 км: Южная Кельтма (172 км)
 1102 км: Светлица
 1109 км: Коса (267 км)
 1172 км: Язевка
 1174 км: Тодья
 1175 км: Леман
 1181 км: Лупья (128 км)
 1193 км: Весляна (266 км)
 1195 км: Вес
 1198 км: Пый
 1199 км: Сордва
 1206 км: Вольва
 1222 км: Лиз
 1222 км: Пуншим
 1236 км: Берёзовка
 1241 км: Погва (Ржановка)
 1244 км: Сёйва
 1261 км: Порыш (131 км)
 1267 км: Тупрунка
 1287 км: Писеговка
 1293 км: Пыелка
 1310 км: Кужва
 1342 км: Има
 1349 км: Лупья
 1364 км: Бузима
 1379 км: Чус
 1388 км: Кым
 1406 км: Нырмыч
 1421 км: Волосница
 1440 км: Рыта
 1473 км: Лупья (135 км)
 1487 км: Чула
 1508 км: Чёрная
 1519 км: Сюзьва
 1528 км: Нярпа
 1530 км: Шалим
 1545 км: Зуйкарка
 1551 км: Пуговка
 1561 км: Чус
 1562 км: Ченег
 1572 км: Зюзьба
 1580 км: Пура
 1590 км: Колыч
 1594 км: Вок
 1601 км: Неополь (Неаполь)
 1608 км: Кая
 1617 км: Нирим
 1630 км: Томызь
 1637 км: Пах
 1640 км: Ченог
 1646 км: Кедра
 1652 км: Ченог
 1656 км: Лытка
 1667 км: Сёва
 1683 км: Леман
 1703 км: Северный Сардай
 1709 км: Сардай
 1723 км: Малый Пызеп
 1724 км: Кампызеп
 1729 км: Лопья
 1767 км: Нилкам

Гидрология 
Питание преимущественно снеговое, а также подземное и дождевое; за весеннее половодье (март—июнь) проходит более 62,6 % годового стока, летом и осенью — 28,3 %, зимой — 9,1 %. Размах колебаний уровня — до 8 м в верховьях и 7 м в низовьях. Средний расход воды у Камской ГЭС — 1630 м³/с, у Воткинской ГЭС — около 1750 м³/с, в устье — около 4100 м³/с, наибольший расход воды — около . Норма годового стока Камы — 117 км³, что делает её третьей по водности рекой-притоком в России, после Алдана и Ангары. Замерзание сопровождается обильным образованием внутриводного льда и ледоходом от 10 до 20 суток. Ледостав с начала ноября в верховьях и конца ноября в низовьях до апреля. Весенний ледоход от 2—3 до 10—15 суток.

После строительства Волго-Камского каскада водохранилищ, длина Камы значительно сократилась и река стала впадать в Камский залив Куйбышевского водохранилища. Вся водосборная площадь, принадлежавшая ранее низовьям Камы, отошла Куйбышевскому водохранилищу, и водосбор Камского бассейна снизился с 521 700 км² до 507 тысяч км².

Хозяйственное использование 

На реке создано три водохранилища и ГЭС: от устья реки Уролка (996 км от устья Камы) начинается Камское водохранилище (Камская ГЭС), непосредственно ниже него — Воткинское водохранилище (Воткинская ГЭС), за ним — Нижнекамское водохранилище (Нижнекамская ГЭС).

Спорт 

На Каме проводится крупнейшее в Пермском крае соревнование по парусному спорту — регата «Кубок Камы».

Судоходство 

Кама с давних пор является крупнейшей судоходной артерией. Создание водохранилищ улучшило судоходные условия. Кама судоходна до посёлка Керчевский (966 км) — крупнейшего сплоточного рейда, а в высокую воду — ещё на 600 км. Судоходные глубины на нижней Каме поддерживаются дноуглубительными работами.

Основные порты и пристани: Соликамск, Березники, Лёвшино, Пермь, Краснокамск, Чайковский, Сарапул, Камбарка, Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь. От Перми регулярные пассажирские рейсы до Москвы, Нижнего Новгорода, Астрахани и Уфы. Живописные берега Камы привлекают большое количество туристов.

Природа 

В реке обитают стерлядь, осётр, лещ, чехонь, сазан, карась, жерех, густера, язь, голавль, уклея, судак, окунь, ёрш, щука, налим, сом и другие рыбы. В верховьях (и местами в притоках) встречаются таймень и хариус. Запущена радужная форель. Водная растительность развита неплохо, особенно в многочисленных заливах и затонах. В настоящее время Кама сильно загрязняется промышленными сточными водами.

Галерея

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

 
Притоки Волги, впадающие в Куйбышевское водохранилище
Реки Башкортостана
Реки Кировской области
Реки Пермского края
Реки Татарстана
Реки Удмуртии